żyrafa – zwierzę
 żyrafa masajska
 żyrafa północna
 żyrafa sawannowa
 żyrafa ugandyjska
 Żyrafa – gwiazdozbiór
 żyrafa – instrument
 zgrupowanie Żyrafa – oddziały AK
 Żyrafa – rzeźba plenerowa w Chorzowie

Zobacz też 
 Płonąca żyrafa